Geografia: Bloomington és el nom de diverses localitats dels Estats Units d'Amèrica:
 Bloomington (Califòrnia)
 Bloomington (Idaho)
 Bloomington (Illinois)
 Bloomington (Indiana)
 Bloomington (Maryland)
 Bloomington (Minnesota)
 Bloomington (Missouri)
 Bloomington (Nebraska)
 Bloomington (Texas)
 Bloomington (Utah)
 Bloomington (Wisconsin)
 New Bloomington (Ohio)